Сэм () — сокращение мужских и женских имён Сэмюэл, Самуил, Саманта, , но может являться и полноценным именем, причём также как мужским, так и женским. Уменьшительно-ласкательной формой Сэма является Сэмми. Также Сэм может означать:

Имя 
См. Сэм (имя)

Фамилия 
Основная статья 
 Сэм, Брент (род. 1996) — тринидадский футболист.
 Сэм, Гектор (род. 1978) — тринидадский футболист.
  (род. 1990) — американский .
  (род. 1983) — американский .
 Сэм, Шери (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Сэм, Эверед (род. 1974) — сент-винсентский футболист.
  (род. 1984) — канадско-гонконгская актриса кино и телевидения.
Вымышленные персонажи
 Йоземит Сэм — мультипликационный персонаж.

Животные 
  (? — 2000) — собака, служившая в , награждена медалью Марии Дикин.
 Сэм (1990—2005) — самая уродливая собака в мире.
  (1815 – после 1827) — скаковая лошадь.
  (2005 или 2007 — 2009) — коала, спасённая из лесных пожаров Австралии 2009 года.
 Непотопляемый Сэм (до 1941 — 1955) — корабельный кот.
  — белоголовый орлан, маскот Олимпийских игр-1984.

Прочее 
  — песня (1977) Оливии Ньютон-Джон.
  — текстовый редактор начала 1980-х годов.
 СЭМ (SEM) — широкополосный сейсмометр-гравиметр-наклономер на посадочной платформе Казачок миссии ЭкзоМарс

См. также 
 SAM
 SEM
 Сэмс
 Сам
  и  — китайские фамилии, романизирующиеся как Sam.
 Крутой Сэм — серия компьютерных игр-шутеров.
 Дядя Сэм — персонификация США.